Trois subdivisions administratives de la province du Hebei en Chine portent le nom de district de Qiaodong (桥东区) :
 le district de Qiaodong de la ville de Shijiazhuang ;
 le district de Qiaodong de la ville de Xingtai ;
 le district de Qiaodong de la ville de Zhangjiakou.

Homonymie de toponyme